Le championnat du monde de squash féminin 2005 se déroule à Hong Kong du 29 novembre au 4 décembre 2005. Nicol David gagne son  titre de championne du monde en battant Rachael Grinham en finale.

Dotation et points 
En 2005, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats du monde de squash
 Championnat du monde de squash masculin 2005

Liens externes 

2005
Squash féminin
Squash féminin 2005
Monde féminin 2005
Monde féminin
Sport en Chine en 2005
Sport en décembre 2005